C71 peut faire référence à :

 Honda C71, une moto du constructeur japonais Honda ;
 Tumeur maligne de l’encéphale, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 2477 dans la constellation de la Poupe, noté C71 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres